Le couvre-feu désigne au sens propre une interdiction de circuler dans la rue à un moment de la journée (la nuit par exemple).
 Couvre-feu est un film de 1998 réalisé par Edward Zwick.
 Couvre-feu est un festival musical se déroulant à Corsept tous les ans depuis 2003.
 Couvre feu était une émission de la radio Skyrock.
 Le couvre feu est un ustensile de cuivre, de terre cuite ou de fer qu’on mettait sur le feu pour le conserver pendant la nuit.

Autres 
 Aussi utilisé pour désigner les restrictions concernant les vols de nuit, qui sont en vigueur sur certains aéroports, aux fins de lutte contre le bruit.